Velika nagrada Španije 1933 je bila peta in zadnja neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 24. septembra 1933 na dirkališču Circuito Lasarte.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 38
|  Louis Chiron
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 30
| 3:50:57.40
| 14
|-
! 2
| 10
|  Luigi Fagioli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 30
| 3:55:21.8
| 4
|-
! 3
| 8
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 30
| 4:12:49.8
| 3
|-
! 4
| 18
|  Achille Varzi
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T59
| 30
| 4:14:14.4
| 5
|-
! 5
| 30
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 30
| 4:15:57.4
| 10
|-
! 6
| 26
|  René Dreyfus
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T59
| 29
| +1 krog
| 8
|-
! 7Ods
| 22
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| '''Alfa Romeo Monza
| 27
| +3 krogiPnevmatika
| 6
|-
! Ods
| 2
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 20
| 
| 1
|-
! Ods
| 36
|  Tazio Nuvolari
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 19
| Trčenje
| 13
|-
! Ods
| 24
|  Piero Taruffi
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 18
| Trčenje
| 7
|-
! Ods
| 34
|  Benoit Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T51
| 13
| 
| 12
|-
! Ods
| 11
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 13
| 
| 7
|-
! Ods
| 28
|  Emil Frankl
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 7
| Trčenje
| 9
|-
! Ods
| 6
|  Eugenio Siena
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 5
| 
| 2
|-
! DNS
| 4
|  William Grover-Williams
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T59
| 
| Trčenje
| 
|-
! DNS
| 6
|  Walter Grosch
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| Trčenje
| 
|-
! DNS
| 
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 
| Rezervni dirkač
| 
|-
! DNS
| 
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 
| Rezervni dirkač
| 
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933